Graulhet  es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn, en el distrito de Castres. Es el chef-lieu y mayor población del cantón de Graulhet.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 
 INSEE
 

Localidades de Tarn